Scaramuzza est un nom propre italien qui peut faire référence à :

  (1902-1972), général italien ;
 Camillo Scaramuzza (1842-1915), peintre et scénographe italien ;
 Francesco Scaramuzza (1803-1886), peintre et poète italien ;
 Vincenzo Scaramuzza (1885-1968), pianiste italien et argentin.

Patronyme italien